Эссенциализм может означать:
 Эссенциализм — теоретическая и философская установка.
 Эссенциализм —  одно из научных направлений в этнологии (этнографии).